Boise City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Boise
Boise City (Oklahoma)